

Sigle 
 Centro Professione Musica – scuola musicale di Milano
 Codice penale militare
 Codice penale militare di pace – codice penale italiano
 Codice penale militare di guerra – codice penale italiano
 Collettivo Politico Metropolitano – gruppo che diede vita al nucleo storico delle Brigate Rosse
 Cost per mille – costo per migliaia di visualizzazioni di banner 
 CP/M – sistema operativo per computer 
 Continue Passive Motion – Mobilizzazione Continua Passiva, tecnica riabilitativa di articolazioni
 Corporate Performance Management
 Counts per minute – conteggi per minuto
 Critical Path Method – metodo del percorso critico, strumento di gestione di progetto, integrato del sistema PERT/CPM
 Cycles per minute – cicli al minuto anche come misurazione della Radioattività
Certificato europeo del materiale da moltiplicazione

Codici 
 CPM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Compton (Stati Uniti d'America)

Religione 
 C.P.M. – sigla dei Preti della Misericordia